Динеш Кумар () — индийский , ставящий танцевальные номера в южно-индийских фильмах.

Родился в Мадрасе. Начал свою карьеру в 1993 году, работая ассистентом у хореографов  и Прабху Девы.
Как самостоятельный хореограф дебютировал в 2001 году в тамильском фильме .
С тех принял участие в производстве примерно 130 кинокартин.
Отмечен такими премиями, как Национальная кинопремия за постановку танцев в фильме  (2010),
Filmfare Awards South за фильм «Неуловимый» (2009)
и  за фильмы  (2007) и  (2010).

В 2014 году Динеш решил попробовать себя как актёр и приступил к съёмкам фильма Oru Kuppai Kathai, котором он исполняет главную роль.

Примечания 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards South